An-Nasir Hasan, död 1361, var en egyptisk sultan.

Han var sultan i Egypten 1347-51 och 1355-61.

Referenser 

män
Födda 1335
Avlidna 1361
Personer i Egypten under 1300-talet
Personer från Kairo